« En garde ! » est une expression elliptique pour « mettez-vous en garde ! », que l'on utilise en escrime pour indiquer à son adversaire que l'on s'apprête à le combattre. Elle peut aussi désigner :
 En garde !, un court-métrage que Serge Canaud a réalisé en 1984.
 En garde !, une publication de Jules Guesde (1911) ;
 En garde !, une revue de l'éditeur de petits formats Aventures et Voyages (96 numéros d' à ) ;
 En Garde!, un jeu de rôle américain par correspondance créé en 1975 par Frank Chadwick.